Мартьянково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мартьянково — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Мартьянково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.